|-
| (88401) 2001 QN24||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88402) 2001 QW24||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88403) 2001 QP26||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88404) 2001 QR26||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88405) 2001 QP27||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88406) 2001 QY27||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88407) 2001 QB28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88408) 2001 QC28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88409) 2001 QH28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88410) 2001 QJ28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88411) 2001 QL28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88412) 2001 QN28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88413) 2001 QF31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88414) 2001 QC32||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88415) 2001 QS32||||17 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88416) 2001 QH38||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88417) 2001 QJ48||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88418) 2001 QA50||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88419) 2001 QT52||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88420) 2001 QT54||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88421) 2001 QU54||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88422) 2001 QE55||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88423) 2001 QU59||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88424) 2001 QC61||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88425) 2001 QH61||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88426) 2001 QZ61||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88427) 2001 QA62||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88428) 2001 QR62||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88429) 2001 QM64||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88430) 2001 QB65||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88431) 2001 QZ65||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88432) 2001 QR68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (88433) 2001 QS68||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (88434) 2001 QP70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88435) 2001 QW70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88436) 2001 QX70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88437) 2001 QY70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88438) 2001 QA71||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88439) 2001 QA74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88440) 2001 QG74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88441) 2001 QA75||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88442) 2001 QH76||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88443) 2001 QG77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88444) 2001 QJ78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88445) 2001 QK78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88446) 2001 QR80||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88447) 2001 QW81||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88448) 2001 QH82||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88449) 2001 QD84||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88450) 2001 QE84||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88451) 2001 QW86||||17 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88452) 2001 QK90||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88453) 2001 QF91||||23 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88454) 2001 QG92||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88455) 2001 QN94||||23 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88456) 2001 QT94||||23 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88457) 2001 QV94||||23 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88458) 2001 QG95||||22 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (88459) 2001 QJ95||||22 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (88460) 2001 QT97||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88461) 2001 QL98||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88462) 2001 QM99||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88463) 2001 QK101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88464) 2001 QD102||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88465) 2001 QZ105||||18 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88466) 2001 QO107||||18 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88467) 2001 QM108||||25 серпня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (88468) 2001 QB109||||19 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (88469) 2001 QF109||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 88470 Хоакінескріґ (Joaquinescrig)||||26 серпня 2001||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (88471) 2001 QL111||||26 серпня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (88472) 2001 QW111||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88473) 2001 QX111||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88474) 2001 QD112||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88475) 2001 QO113||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88476) 2001 QS115||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88477) 2001 QJ116||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88478) 2001 QA118||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88479) 2001 QQ119||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88480) 2001 QL120||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88481) 2001 QS120||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88482) 2001 QA122||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88483) 2001 QQ125||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88484) 2001 QV126||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88485) 2001 QY128||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88486) 2001 QA130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88487) 2001 QN130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88488) 2001 QH131||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88489) 2001 QR131||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88490) 2001 QH132||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88491) 2001 QH135||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88492) 2001 QL136||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88493) 2001 QG137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88494) 2001 QL137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88495) 2001 QP137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88496) 2001 QT137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88497) 2001 QA138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88498) 2001 QO138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88499) 2001 QV138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88500) 2001 QZ138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

88400